Mount Vernon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mount Vernon Township (Benton County, Arkansas)
 Mount Vernon Township (Faulkner County, Arkansas)
 Mount Vernon Township (Illinois)
 Mount Vernon Township (Black Hawk County, Iowa)
 Mount Vernon Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Mount Vernon Township (Minnesota)
 Mount Vernon Township (Missouri)
 Mount Vernon Township (South Dakota)